25-й чемпионат Азии по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Тяньцзиня (Китай) с 6 до 16 августа 2009 года. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Команды, занявшие 4 места, в плей-офф раунде разыграли 13-16 места. По 3 сильнейшие команды из каждой группы образовали 2 группы в квалификационном раунде. Команды, занявшие 5 и 6 места, в плей-офф раунде разыграли 9-12 места. Команды, занявшие 1-4 места, в плей-офф раунде разыграли 1-8 места.

3 сильнейшие команды чемпионата попали на чемпионат мира по баскетболу 2010 в Турции.

Турнир

Группа A 

6 августа

- 115:31

- 95:74

7 августа

- 122:54

- 69:78

8 августа

- 45:148

- 56:69

Группа В 

6 августа

- 71:67

- 69:64

7 августа

- 73:51

- 82:61

8 августа

- 78:102

- 46:94

Группа С 

6 августа

- 62:77

- 49:121

7 августа

- 56:74

- 95:70

8 августа

- 92:61

- 72:74

Группа D 

6 августа

- 63:68

- 67:84

7 августа

- 105:47

- 108:38

8 августа

- 67:79

- 36:123

Квалификационный раунд

Группа E 

10 августа

- 78:58

- 71:101

- 77:70

11 августа

- 88:78

- 51:78

- 70:72

12 августа

- 85:71

- 79:99

- 66:82

Группа F 

10 августа

- 80:98

- 82:59

- 63:73

11 августа

- 56:84

- 68:71

- 74:60

12 августа

- 91:45

- 56:105

- 89:83

Плей-офф

за 1-4 места

за 5-8 места

за 9-12 места

за 13-16 места

Итоговое положение 

 Призёры чемпионата напрямую попали на чемпионат мира по баскетболу 2010 в Турции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт чемпионата

2009
баскетбол
баскетбол
баскетбол
Международные соревнования по баскетболу в Китае
Международные спортивные соревнования в Тяньцзине
2009 год в баскетболе
Август 2009 года